«Последний вальс»:

 «Последний вальс» () — фильм-концерт группы The Band (1978, режиссёр Мартин Скорсезе).
 «Последний вальс») () — песня Энгельберта Хампердинка (1967).
  () — оперетта Оскара Штрауса (1920).По ней были поставлены фильмы:
  () — немецкий фильм (1927).
  () — немецкий фильм (1934).
  () — французский фильм (1936).
  () — британский фильм (1936, англоязычная версия вышеупомянутого французского).
  () — немецкий фильм (1953).
  () — бразильский телесериал (1969)

См. также 
 The Last Waltz — страница разрешения неоднозначности

Примечания